By Whose Hand – cortometraggio muto del 1914 scritto e diretto da George Terwilliger
 By Whose Hand? – cortometraggio muto del 1914 diretto da Warwick Buckland
 By Whose Hand? – cortometraggio muto del 1915 diretto da Henry Otto
 By Whose Hand? – cortometraggio muto del 1915 diretto da Hamilton Smith
 By Whose Hand? – film muto del 1927 diretto da Walter Lang
 L'espresso blu (By Whose Hand?) – film del 1932 diretto da Benjamin Stoloff